

Hydronyme 
 La Suize est un cours d'eau situé dans le département de la Haute-Marne en région Champagne-Ardenne et un affluent de la Marne, donc un sous-affluent du fleuve Seine.

Toponymes 
 La roche de Suize est un sommet du Morvan ;
 Neuilly-sur-Suize est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne en région Champagne-Ardenne.
 Villiers-sur-Suize est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne en région Champagne-Ardenne.